«Знаки світла» — фільм 2010 року.

Зміст 
У кінокартині розповідається про людські взаємини, де головний герой Інгус – чоловік 40 років. Його повністю влаштовує статус самотньої людини, але одного разу він знайомиться з комунікабельною Занете і його колишній побут руйнується.

Посилання